Rozsos ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Rozsos (1891–1968), ungarischer Fußballspieler, siehe Emil Rauchmaul